Treviranus:
 Gottfried Reinhold Treviranus
 Ludolph Christian Treviranus

Nume de familie